Província del Nord-est (Kenya), una de les vuit províncies de Kenya.
 Província del Nord-est (Sri Lanka), sorgida de la unió de les antigues províncies del Nord i l'Est en una de sola.